Birac, commune française de la Charente
 Birac, commune française de la Gironde

Voir aussi 
Birac-sur-Trec, commune française de Lot-et-Garonne

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France